Nymphaea, género botânico
Nymphaea lotus, nenúfar branco
Nymphaeaceae, a planta aquática
Nenúfares (1904), uma pintura de Claude Monet
Lagoa dos Nenúfares - lagoa portuguesa

Desambiguação